Guojia bezeichnet:

 Guojia (Dehui) (郭家镇), Großgemeinde der Stadt Dehui in der chinesischen Provinz Jilin
 Guojia (Kaizhou) (郭家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Kaizhou von Chongqing, Volksrepublik China
 Guojia (Xingcheng) (郭家满族镇), Großgemeinde der Manju in der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gaojia (Dinggyê) (郭加乡), Gemeinde im Kreis Dinggyê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Guojia (Laoling) (郭家街道), Straßenviertel der Stadt Laoling in der chinesischen Provinz Shandong
 Guojia (Nanfen) (郭家街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanfen in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guojia (Lied) (国家), eines der „hundert patriotischen Lieder“ der Volksrepublik China